Sent Sauvador dau Lisòs (en francès, Saint-Sauveur-de-Meilhan) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona